Ел Уахуко има више значења:

 Ел Уахуко (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Уахуко (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Уахуко (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Уахуко (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику